Спокойной ночи — традиционное пожелание перед ночным сном в русском языке.

Другие значения:
 Спокойной ночи — третий студийный альбом сольного проекта «Море» клавишника и саксофониста группы «Браво» Александра Степаненко.
 Спокойной Ночи — российская рок-группа.
 Спокойной ночи — фильм режиссёра Рича Уилкса.
 Спокойной ночи — фильм режиссёра Джейка Палтроу.

См. также 
 Спокойная ночь — песня группы «Кино».
 Спокойной ночи, малыши! — популярная советская и российская детская телепередача.